Hans Nygren kan syfta på bland andra:

* Hans Nygren (1906–1982), svensk överste
 Hans Nygren (född 1936), svensk arkitekt